Aitoi bezeichnet in Osttimor:

 Aitoi (Maumeta), eine Aldeia im Suco Maumeta (Remexio)
 Aitoi (Ort), ein Dorf im Suco Maumeta (Remexio)
 Aitoin, eine Aldeia im  Suco Namolesso
 Aitoin (Ort), ein Dorf im Suco Namolesso